Neu-Amerika steht für:

 Neu-Amerika (Schlettau), ein Wohnplatz in Schlettau, Sachsen
 Neu-Amerika (Sprockhövel), ein Wohnplatz in Sprockhövel, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neu-Amerika (Wuppertal), ein Wohnplatz in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Weiler bei Piller, Ortsteil von Fließ, Bezirk Landeck, Tirol

Siehe auch
 Neu Amerika, Wohnplatz in Sieversdorf-Hohenofen, Brandenburg